Dit is een lijst van plaatsen in Estland. Standaard is deze lijst geordend op de plaatsnaam, maar de gebruiker kan een andere sortering kiezen.

In de laatste kolom is aangegeven of de plaats een dorp (Estisch: küla), groter dorp of vlek (alevik), kleine stad (alev) of stad (linn) is.

Zie ook
 Indeling van plaatsen in Estland
 Lijst van steden in Estland
 Lijst van gemeenten in Estland

Wikipedia:Projecten Ontwezing
 
Estland
Plaatsen